Roettgen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Roettgen (1837–1909), deutscher Kunstsammler
 Heinrich Roettgen (1863–1932), deutscher Architekt
 Steffi Roettgen (* 1941), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Pietà Roettgen, um 1300 bis 1350 im Mainzer Raum entstandenes, nach seinem letzten Besitzer, dem rheinischen Sammler Carl Roettgen, benanntes Kunstwerk
 Meisters der Pietà Roettgen, mittelalterlicher Bildschnitzer am Mittelrhein
 Röttgen
 Roetgen